Улье — фамилия и топоним.

 Улье, Жерар (1947—2020) — французский футбольный тренер.
 Улье — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.